Вулиця Андрю́щенка — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Григорія Андрющенка — колишня назва Казарменої вулиці в місті Київ.
Вулиця Андрющенка — вулиця в місті Переяслав.

Вулиці, названі на честь людей